Ма́рфа-поса́дница имеет несколько значений:
 Марфа-посадница (наст. имя Марфа Борецкая) — одна из лидеров новгородской оппозиции.
 Марфа-посадница, или Покорение Новагорода (1802) — историческая повесть Николая Карамзина
 Марфа Посадница (1917) — стихотворение Сергея Есенина.
 Марфа-посадница (1972) — исторический роман Дмитрия Балашова.
 Марфа-посадница (1910) — фильм Андре Мэтра от студии «Братья Пате».